A National Basketball Association 1951–1952-es szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 6. szezonja volt. A győztes a Minneapolis Lakers lett, amely a döntőben összesítésben 4–3-ra nyert a New York Knicks ellen.

A Tri-Cities Blackhawks elköltözött a Illinois állambeli Moline, Rock Island és az Iowa állambeli Davenportból Milwaukeeba, és Milwaukee Hawks néven szerepelt tovább.

Alapszakasz

Rájátszás

All-Star-mérkőzés 

MVP: Paul Arizin
Vezetőedzők: Al Cervi (Kelet), John Kundla (Nyugat)

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba